Ву́лиця Вереща́гіна — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Бердянськ Запорізької області.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Краматорськ Донецької області.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Сміла Черкаської області.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Чистякове Донецької області.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Харків.
Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Хрустальний Луганської області.

Колишні назви:
 Вулиця Верещагіна — колишня назва вулиці Івана Пулюя у місті Рівне.
 Вулиця Верещагіна — колишня назва вулиці Івана Миколайчука у місті Суми.
 Вулиця Верещагіна — колишня назва вулиці Волонтерів у місті Ужгород.

Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Астрахань.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Владивосток.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Волгоград.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Воронеж.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Казань.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Калінінград.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Майкоп.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Москва.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Новосибірськ.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Пенза.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Сочі.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Тюмень.
 Вулиця Верещагіна — вулиця в місті Уфа.

Вулиці, названі на честь людей